Горня-Лепеница () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горня Лепенице проживало 351 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской